

Kvalgrupper

Grupp 1

Grupp 2

Externa länkar
Officiell hemsida
Kvalgrupper

Handbollssäsongen 2013/2014